Куприяновское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гороховецкого района Владимирской области. 

Административный центр — деревня Выезд.

История 
Куприяновское сельское поселение образовано 13 мая 2005 года Законом Владимирской области № 56-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских округов: Арефинского, Великовского, Галицинского и Куприяновского.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Куприяноское сельское поселение на сайте района

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Гороховецкого района